Karl Kröger oder Karl Kroeger ist der Name folgender Personen:

* Karl Kröger (Landrat) (1824–1897), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl Kröger (Politiker) (1901–1970), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Kröger (Fußballspieler) (1920–nach 1952), deutscher Fußballspieler
 Karl Kroeger (Komponist) (Karl Douglas Kroeger; * 1932), US-amerikanischer Komponist und Musikwissenschaftler